Karl von Varnbüler ist der Name folgender Personen:

* Karl von Varnbüler (Politiker, 1776) (1776–1832), deutscher Politiker, MdL Württemberg
 Karl von Varnbüler (Politiker, 1809) (1809–1889), deutscher Politiker, MdR